Сирмапо́си () — деревня в Чебоксарском районе Чувашской Республики, входит в состав Сирмапосинского сельского поселения.

География 
Расстояние до столицы республики, города Чебоксары, составляет 14 км, до районного центра, посёлка Кугеси, — 2 км, до железнодорожной станции — 14 км. Деревня расположена у автодороги федерального значения  «Волга». 
Часовой пояс

 Административно-территориальная принадлежность
В составе: Кувшинской (до 1862 года), Тогашевской волостей Чебоксарского уезда (до 1 октября 1927 года), Чебоксарского района. 
Сельские советы: Кугесьский (с 1 октября 1927 года), Абашевский (с 27 сентября 1951 года), Кугесьский (с 1 октября 1959 года), Икковский (3 декабря 1979 года). С 1991 года — в составе Сирмапосинской сельской администрации (с 1 января 2006 года — Сирмапосинское сельское поселение).

История 
Деревня появилась в XIX — начале XX века как выселок деревни Тогашево (ныне деревня Кивсерткасы). Жители — до 1866 года государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, кулеткачеством. В 1931 году образован колхоз «Печик-ой». В 1951 году деревни Сирмапоси, Карандайкасы и Чиршкасы объединились в колхоз им. Куйбышева. 
По состоянию на 1 мая 1981 года населённые пункты Икковского сельского совета (в том числе деревня Сирмапоси) — в составе колхоза им. Куйбышева.

Название 
 В переводе с чувашского «Верховье ручья».
 От чув. ҫырма «овраг», пуҫ/пуҫӗ «начало, голова».
Прежние названия
Сирма-пось (Тогашева) (1897), Сирма-пось (1907).

Население 

Согласно переписи населения 1897 года в деревне Сирма-пось (Тогашева) Тогашевской волости Чебоксарского уезда проживали 140 человек, чуваши.
В 1907 году население деревни Сирма-пось Тогашевской волости Чебоксарского уезда составляло 169 человек, чуваши.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне Сирмапоси Сирмапосинского сельского совета проживал 161 человек, преобладающая национальность — чуваши (93%).

Инфраструктура 
Функционирует СХПК «Колхоз им. Куйбышева» (по состоянию на 2010 год).

Примечания

Литература 
 
  // «Тӑван Ен»: Чебоксарская районная газета.

Ссылки 
Официальный сайт Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики

Населённые пункты Чебоксарского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке